Het tennistoernooi Australian Open werd in 2017 bij de mannen voor de 105e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 16 tot en met 29 januari.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
De titelverdediger was de Serviër Novak Đoković. Hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Denis Istomin. Het was voor het eerst in zes jaar dat Đoković niet verder dan de tweede ronde op een grandslamtoernooi geraakte. Het was ook voor het eerst sinds het US Open 2002 dat Roger Federer niet in de top tien bij een grandslamtoernooi stond. Verder was dit het eerste grandslamtoernooi waarop Andy Murray de beste van de wereld was – ook hij werd al in de vierde ronde uitgeschakeld door Mischa Zverev. Het was voor het eerst sinds 2002 dat de nummers 1 en 2 van de wereld de kwartfinales niet haalden op het Australian Open.

Het toernooi werd gewonnen door Roger Federer – in de finale versloeg hij Rafael Nadal in vijf sets. Dit was zijn 18e grandslamtitel.

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers

Belgen en Nederlanders

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2017